Tenedos — род пауков из семейства пауков-муравьедов (Zodariidae). Насчитывает более 70 видов. Распространены в Южной Америке и Центральной Америке.

Описание 
Пауки мелких и средних размеров (3—9 мм) с удлиненным карапаксом, длина которого в 1,4—1,8 раза превышает ширину; сужен спереди в 0,5—0,7 раза от максимальной ширины, достигает уровня тазиков 2-й пары ног. Просома, включая ноги, хелицеры и стернум от оранжевого до красновато-коричневого цвета; брюшко от светлого до темно-серого со светлым рисунком на спине; брюшко обычно светлое, иногда с более тёмным рисунком. Карапакс слабо сетчатый или гладкий. Глаза мелкие, расположены в два выпуклых ряда, иногда задний ряд почти прямой.  равноудаленные;  удалены на диаметр;  больше, чем AME.  примерно на расстоянии их радиуса друг от друга и в три-четыре раза больше расстояния от . PME немного меньше, чем PLE. Наличник высокий, в четыре раза больше диаметра ALE; очень слабо извилистые, с небольшим количеством щетинок. Формула ног 4123. Брюшко овальное с шестью спиннеретами у обоих полов. Представители рода отличаются двойным хилумом, маленькими AME, которые меньше чем другие глаза; у самцов тегулум с сходящимися дистальными и срединными апофизами.
Характерны мирмекофагия. Охотятся на муравьёв.

Классификация 
Более 70 видов. Род был впервые описан в 1897 году английским арахнологом Октавиусом Пикард-Кембриджом с типовым видом  по самцу, собранному в Гватемале. Около 100 лет род включал только пять видов. В XXI веке были открыты и описаны более полусотни новых видов.

 Tenedos andes Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos asteronoides Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos ayo Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos banos Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos barronus (Chamberlin, 1925) — Панама
 Tenedos brescoviti Jocqué & Baert, 2002 — Бразилия
 Tenedos calebi Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos capote Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos caqueta Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos carlosprestesi Candiani, Bonaldo & Brescovit, 2008 — Бразилия
 Tenedos carlosprietoi Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos certus (Jocqué & Ubick, 1991) — Коста-Рика, Панама
 Tenedos choco Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos cofan Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos convexus Jocqué & Baert, 2002 — Венесуэла
 Tenedos cufodontii (Reimoser, 1939) — Коста-Рика, Панама
 Tenedos dankittipakuli Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos eberhardi Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos eduardoi (Mello-Leitão, 1925) — Бразилия
 Tenedos equatorialis Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos estari Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos fartilis Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos figaro Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos garoa Candiani, Bonaldo & Brescovit, 2008 — Бразилия
 Tenedos grandis Jocqué & Baert, 2002 — Панама, Эквадор
 Tenedos griswoldi Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos guacharos Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos henrardi Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos hirsutus (Mello-Leitão, 1941) — Бразилия
 Tenedos hoeferi Jocqué & Baert, 2002 — Бразилия
 Tenedos honduras Jocqué & Baert, 2002 — Гондурас
 Tenedos humboldti Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos inca Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos inflatus Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos infrarmatus Jocqué & Baert, 2002 — Бразилия
 Tenedos jocquei Quijano-Cuervo & Galvis, 2018 — Колумбия
 Tenedos juninus Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos lautus O. Pickard-Cambridge, 1897 (type species) — Гватемала
 Tenedos ligulatus Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos luzmarinae Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos macagual Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos major (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Tenedos marquetones Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos medina Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos mesa Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos microlaminatus Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos minor (Keyserling, 1891) — Бразилия
 Tenedos nancyae Candiani, Bonaldo & Brescovit, 2008 — Перу
 Tenedos narinensis Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos neitai Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos parinca Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos peckorum Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos pensilvania Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos persulcatus Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos piedecuesta Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos procreator Jocqué & Baert, 2002 — Бразилия
 Tenedos quadrangulatus Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos quinquangulatus Jocqué & Baert, 2002 — Перу
 Tenedos quipile Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos reygeli Jocqué & Baert, 2002 — Бразилия
 Tenedos santarosa Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos serrulatus Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos sumaco Jocqué & Baert, 2002 — Эквадор
 Tenedos tama Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos tatama Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos ticuna Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos trilobatus Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos ufoides Jocqué & Baert, 2002 — Венесуэла
 Tenedos ultimus Jocqué & Baert, 2002 — Колумбия
 Tenedos venezolanus Jocqué & Baert, 2002 — Венесуэла
 Tenedos wayuu Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия
 Tenedos yurayaco Martínez, Brescovit & Cuervo, 2022 — Колумбия

Примечания

Ссылки 
 

Пауки-муравьеды
Роды паукообразных
Мирмекофаги